Thénac (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Thénac (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes